Фа́био (Fabio или Fábio) — испанское и бразило-португальское имя и фамилия, происходящие от  (в традиционной русской передаче — Фабий).


Носители имени, известные по монониму «Фабио» 
 , настоящее имя Хуан Сенон Ролон (род. 1946) — парагвайско-бразильский певец.
 Фабио, полное имя Фабио Дейвисон Лопес Масиэл (род. 1980) — бразильский футболист, вратарь.
 Фабио, полное имя Фабио Перейра да Силва (род. 1990) — бразильский футболист, крайний защитник.
 , полное имя Фабио Родригес ди Оливейра — бразильский силовик и политик.
 , настоящее имя Фицрой Хеслоп — британский диджей и продюсер в жанре драм-н-бейс

Носители имени, известные по двойному имени с компонентом «Фабио» 
 Фабио Аурелио, полное имя Фабио Аурелио Родригес (род. 1979) — бразильский футболист, левофланговый защитник/полузащитник.
 Фабио Лусиано, настоящее имя Лусимар Феррейра да Силва (род. 1975) — бразильский футболист, защитник.
 , полное имя Фабио Норонья ди Оливейра (род. 1975) — бразильский футболист, вратарь.
 , полное имя Фабио Невес Флорентино (род. 1986) — бразильский футболист, полузащитник.

Носители фамилии 
  (род. 1979) — итало-бразильский футболист, центральный защитник.
  (род. 1972) — бразильский политик.
  (род. 1970) — аргентинский музыкант, панк-гитарист.
  (род. 1977) — парагвайский баскетболист.

См. также 
 Фабий
 Фабьо